Юндт () — фамилия французского происхождения. Известные носители:

 Юндт, Огюст (1848—1890) — французский историк.
 Юндт, Тобиас (род. 1978) — швейцарский музыкант, продюсер, композитор.